Повелл (округ, Кентуккі)
 Повелл (округ, Монтана)